Вулиця Коперника — вулиця у місті Золочів.
 Вулиця Коперника — вулиця Калуша
 Вулиця Коперника — вулиця Києва
 Вулиця Коперника — вулиця Львова
 Вулиця Коперника — вулиця Стрий
 Вулиця Коперника — вулиця Тернополя